Кузник — украинская и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Кузник, Борис Ильич (род. в 1927 году) — российский учёный-физиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Кузник, Питер — американский историк, профессор, соавтор Нерассказанной истории США.

Примечания